College van Beroep voor het bedrijfsleven, een Nederlands bestuursrechtelijk college
 Centraal Bureau voor Burgerzaken, de Surinaamse burgerlijke stand
 Coöperatie Coroniaanse Boeren, een Surinaamse belangenorganisatie